Черняевское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Черняевское сельское поселение — в Омской области, входит в Тарский район

 Черняевское сельское поселение — в Хабаровском крае, входит в район имени Лазо

См. также